Ел Техано има више значења:

 Ел Техано (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Техано (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику